Alberto Muñoz de Sus va néixer a la regió de Murcia, però els seus pares són nascuts a Aragó. És pianista professional i també té grans coneixements sobre clave, orgue i clavicordi.

Estudis 
Efectuà els seus primers estudis de música al Conservatori Superior de Música de Murcia amb Rosa Maria Agüera, on obtingué la titulació professional de piano. Posteriorment va obtenir  el títol de professor superior de clave, orgue, clavicordi i composició. A més a més també aconseguirà graduar-se en direcció de cor, direcció d'orquestra i llenguatge musical.

Posteriorment va cursar els estudi superiors de piano al Conservatori Superior de Música de Madrid, on va obtenir la menció d'honor amb piano. A continuació va estudiar fortepiano i els instruments de tecla antics amb el musicòleg Willem Talsma. Va seguir ampliant el seu coneixement amb diferents personalitats internacionals com Nelly Ben-Or o George Kiss.

Va aconseguir el Diploma d'Estudis Avançats en Història del Art a la Universitat de Murcia.

D'altra banda és llicenciat en psicologia per la UNED.

Trajectòria professional 
Al llarg de la seva carrera professional ha realitzat diferents concerts amb varies orquestres i solistes, com amb Christophe Coin. També ha interpretat diferents actuacions amb l'orgue a ciutats espanyoles i alemanyes, i ha fet de director amb grups vocals i instrumentals. Per altra banda ha participat en la gravació d'un disc de magnificats. A més a més ha compost diferents obres i ha format part de diferents jurats d'esdeveniments corals.

També ha escrit crítica musical pel diari “La Verdad” de Murcia i ha donat diverses conferències, com la que va realitzar al “Festival Internacional de Música de Tecla Española”. Un altre fet destacable de la seva carrera musical són els treballs musicològics d'investigació que ha realitzat per a la Societat Espanyola de Musicologia.

Per altra banda també ha participat en el “Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana” de la SGAE i va estar present en el IX Congrés Internacional de Clavicordi a Itàlia.

Durant diversos anys va ser professor associat a la Universitat de Murcia a la Facultat d'Educació, docent als conservatoris Lorca i el de Murcia i catedràtic de clave en el departament de música antiga del Conservatori Superior de Música de Murcia. Actualment és professor en aquesta institució en les àrees de piano, musicologia i pedagogia i s'encarrega del Servei d'Orientació Personal i Professional.

Premis 
Va obtenir el Premi Extraordinari Final de Carrera i menció d'honor en direcció de cor i orquestra.

Referències 

Persones de la Regió de Múrcia